Бьёрн Мелин (; 4 июля 1981, Йёнчёпинг) — шведский хоккеист, нападающий. Воспитанник клуба «Дален».

Карьера 

Бьёрн Мелин начал свою профессиональную карьеру в 1999 году в составе клуба Шведской элитной серии ХВ71, выступая до этого за его фарм-клуб. В том же году на драфте НХЛ он был выбран в 6 раунде под общим 163 номером клубом «Нью-Йорк Айлендерс». В составе клуба из своего родного города Бьёрн выступал до 2004 года, когда он вместе с командой стал победителем шведского первенства, внеся значительный вклад в этот успех. Тем не менее, сразу после этого он перешёл в клуб «Мальмё Редхоукс», который по итогам сезона 2004/05 покинул элитный дивизион.

Перед началом следующего сезона Мелин принял решение вернуться в ХВ71, набрав 40 (20+20) очков в 59 проведённых матчах. 31 мая 2006 года Бьёрн подписал однолетний контракт с клубом «Анахайм Дакс», который четырьмя годами ранее выкупил права на игрока у «островитян». Сезон 2006/07 Мелин начал в АХЛ в составе клуба «Портленд Пайретс», а 7 января 2007 года он дебютировал в НХЛ в победном матче против «Детройт Ред Уингз», в котором он отметился заброшенной шайбой. Однако, проведя в составе «уток» лишь 3 матча, он был командирован обратно в АХЛ, где и доиграл сезон, набрав 22 (8+14) очка в 59 матчах.

27 апреля 2007 года Бьёрн решил вернуться на Родину, заключив трёхлетнее соглашение с ХВ71. За 3 года Мелин дважды становился чемпионом Швеции, завоёвывал серебряные награды первенства, а также в 2009 году он получил звание самого результативного игрока серии плей-офф. 2 июня 2010 года Бьёрн подписал однолетний контракт с нижнекамским «Нефтехимиком». Однако, проведя в составе нового клуба лишь 14 матчей, в которых он набрал 5 (3+2) очков, он был отзаявлен из «Нефтехимика».

22 ноября Мелин стал игроком клуба Швейцарской национальной лиги «Фрибур-Готтерон», в составе которого за остаток сезона он провёл 23 матча, набрав 16 (10+6) очков. 10 июня 2011 года Бьёрн принял решение вернуться в КХЛ, заключив однолетнее соглашение с рижским «Динамо», однако, проведя в его составе лишь 11 матчей, и не набрав ни одного очка, 18 октября он был отзаявлен из клуба. 25 октября Мелин подписал контракт до конца сезона с клубом финской СМ-Лиги «Лукко».

Международная 
В составе сборной Швеции Бьёрн Мелин принимал участие в юниорском чемпионате мира 1999 года, на котором он вместе с командой завоевал серебряные награды, а также молодёжных чемпионатах мира 2000 и 2001 годов. На взрослом уровне Бьёрн выступал на чемпионате мира 2006 года, который принёс шведам золотые медали. На том турнире Мелин провёл 6 матчей, в которых он набрал 2 (0+2) очка. Также с 2001 года Бьёрн регулярно призывается под знамёна сборной для участия в этапах Еврохоккейтура. Всего на его счету 21 (4+17) очко в 54 проведённых матчах за сборную.

Достижения 
 Чемпион мира 2006.
 Серебряный призёр юниорского чемпионата мира 1999.
 Чемпион Швеции (3): 2004, 2008, 2010.
 Серебряный призёр чемпионата Швеции 2009.
 Лучший бомбардир плей-офф чемпионата Швеции 2009.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 1 января 2012 года

1 — Переходный турнир.

Международная

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 Профиль на официальном сайте НХЛ

Примечания 

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК ХВ71
Игроки ХК «Мальмё Редхокс»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Лукко»
Игроки ХК АИК